Au sein d'un système, notamment d'un organisme vivant, on nomme souvent régulation ce qui est précisément une autorégulation.

Faux ami (autres langues) 
 ne pas confondre avec réglementation qui est la traduction du terme anglais  regulation

Technologie et Sciences appliquées 
 En automatique voir Régulation.
 Un système de régulation est un dispositif caractérisant un fonctionnement en mode asservi dans lequel la grandeur réglée est incitée à se rapprocher d'une valeur de consigne.

Sciences Humaines 
 En sociologie le terme régulation renvoie plus spécifiquement à la théorie de la régulation sociale.

Économie 
 voir Régulation (économie).

Biologie et Médecine 
 En médecine : régulation médicale, régulation naturelle des naissances.
 En physiologie, une fonction de régulation assure la constance des caractères du milieu intérieur d'un être vivant en dépit des variations du milieu extérieur.
 En écologie, la régulation des populations est un processus qui ajuste les effectifs des populations naturelles végétales ou animales à la capacité limite du milieu (quantité de ressources disponibles telles que la nourriture, les abris, les lieux de reproduction…). Exemples : régulation des populations fauniques par les chasseurs, compétition, équilibres prédateurs-proies.

Organisation et Logistique 
 Dans le domaine des transports : voir Régulation.
 Dans le domaine de la gestion des Urgences: voir régulation médico-sanitaire des urgences